Альгирдас Бандза (, род. 19 марта 1953) — советский и литовский , мастер спорта СССР (1980), международный мастер (2005), международный мастер ИКЧФ (2005).

Биография 
Чемпион Литовской ССР 1985 года. Серебряный призёр чемпионата Литвы 1997 г. Бронзовый призёр чемпионата Литвы 1996 г. Победитель Кубка Августовской пущи 2009 г. Победитель Кубка Сейма 2011 г.
С 1992 года активно выступает в заочных соревнованиях. Главное достижение — серебряная медаль Командного первенства Европы по переписке в составе сборной Литвы (7-я доска; соревнования проводились с 1999 по 2009 год).

Известен как шахматный тренер. С 2010 года возглавляет шахматную секцию при . В 2014 году организовал Литовский республиканский центр любителей шахмат.

Жена: Бандзене, Раса (урожд. Картанайте, род. 1961), шахматистка, трехкратная чемпионка Литовской ССР. Теща: Картанайте, Мария (1932—2017), шахматистка, шахматный тренер, девятикратная чемпионка Литовской ССР.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

Мастера спорта СССР по шахматам